Оукхерст има више значења:
 Оукхерст (Њу Џерзи)
 Оукхерст (Калифорнија)
 Оукхерст (Оклахома)
 Оукхерст (Тексас)